Arroyo Pantanoso ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Pantanoso (Arroyo Maciel), Nebenfluss des Arroyo Maciel (Río Yí)
 Arroyo Pantanoso (Arroyo del Sauce), Nebenfluss des Arroyo del Sauce (Arroyo Pando)
 Arroyo Pantanoso (Arroyo Cufré), Nebenfluss des Arroyo Cufré
 Arroyo Pantanoso (Arroyo de La Cruz), Nebenfluss des Arroyo de La Cruz
 Arroyo Pantanoso (Río San José), Nebenfluss des Río San José